Robert B. Dickey
 Robert Dickey (baseballista)